Willie Williams  (1931-2019), un athlète américain ;
 Willie Williams (1959- ), un directeur artistique britannique.

Voir aussi 
 Willi Williams, un chanteur et producteur jamaïcain de reggae.